Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Laura Montalvo e Paola Suárez che hanno battuto in finale Janette Husárová e Florencia Labat 5-7, 6-4, 6-3

Teste di serie 

 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)
 Janette Husárová /  Florencia Labat (finale)

 M Shaughnessy /  Cristina Torrens Valero (semifinali)
 Eva Bes-Ostariz /  Gisela Riera-Roura (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2000